Las iniciales CORS pueden referirse a:
 Estación de referencia de operación continua (del inglés continuously operating reference station), cada una de las estaciones geodésicas conectadas entre sí en una red dependiente del U.S. National Geodetic Survey que recopilan datos GNSS;
 Intercambio de recursos de origen cruzado (del inglés cross-origin resource sharing), un mecanismo que permite solicitar recursos de una página web desde un dominio diferente del que sirve el primer recurso que se ha servido;
 Síndrome cerebelo-oculo-renal (del inglés cerebello-oculo-renal syndrome).